Krak er flertydig

 Kraks Blå Bog håndbog for danske biografier
 Kraks Forlag
 Kraks Fond – se Kraks Forlag
 Kraks Legat – se Kraks Forlag
 Kraks Vejviser – se Kraks Forlag
 Thorvald Krak, grundlægger af Kraks Forlag
 Ove Krak, søn af Thorvald Krak
 krak, betegnelse for pludselig økonomisk sammenbrud